HMS Eagle () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Eagle (1592) — торгове судно, викуплене у 1592 році. Використовувалось як блокшив для кілювання. Продане у 1683 році.
 HMS Eagle (1650) — 12-гарматний французький корабель «Aigle», захоплений у 1650 році. Проданий у 1655 році.
 HMS Eagle (1660) — 22-гарматний корабель, збудований у 1654 році під назвою «HMS Selby». Перейменований у 1660 році на «Eagle». Використовувався як брандер з 1674 року. Потоплений у 1694 році.
 HMS Eagle (1670) — 6-гарматний брандер, захоплений в алжирців у 1670 році і використаний у 1671 році.
 HMS Eagle (1672) — 6-гарматний брандер, придбаний у 1672 році. Затонув у 1673 році.
 HMS Eagle (1679) — 70-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. Збудований у 1679 році, перебудований у 1694 році, розбився у 1707 році.
 HMS Eagle (1696) — 10-гарматний авізо. Збудований у 1696 році, розбився у 1703 році.
 HMS Eagle (c.1745 fireship) — брандер, затоплений у 1745 році як хвилеріз.
 HMS Eagle (1745) — 58-гарматний лінійний корабель 4-го рангу. Збудований у 1745 році. Проданий у 1767 році.
 HMS Eagle (1754) — 14-гарматний шлюп, збудований у 1754 році. Подальша доля невідома.
 HMS Eagle (1774) — 64-гарматний корабель 3-го рангу. Був атакований підводним човном «Черепаха» під час війни за незалежність США. У 1790 році переведений на рейдову службу. У 1800 році перейменований на «HMS Buckingham». Розібраний у 1812 році.
 HMS Eagle (1794) — 4-гарматний канонерський човен. Колишній голландський бот, закуплений у 1794 році. Проданий у 1804 році.
 HMS Eagle (1803) — 12-гарматний бриг. Колишній французький «Venteux», захоплений у 1803 році. У 1804 році перейменований на «HMS Eclipse». Проданий у 1807 році.
 HMS Eagle (1804) — 74-гарматний корабель 3-го рангу, збудований у 1804 році. У 1830 році зменшений до 50-гарматного, у 1860 році перетворений на навчальний корабель. У 1918 році перейменований на «HMS Eaglet». Втрачений під час пожежі у 1926 році. Рештки продані у 1927 році.
 HMS Eagle (1812) — 1-гарматний бриг, збудований у 1812 році як тендер для лінійного корабля HMS Poictiers (1809). Захоплений американським кораблем «Yankee» 4 липня 1812 року, відбитий британцями у вересні 1813 року.
 HMS Eagle (1814) — американський канонерський човен, захоплений у 1814 році в битві на озері Борнь 14 грудня 1814 року. Перебував на службі принаймні до 4 червня 1815 року.
 HMS Eagle (1918) — авіаносець, переобладнаний у 1918 році з чилійського лінкора типу «Альміранте Латорре». Потоплений 11 серпня 1942 року німецьким підводним човном U-73
 HMS Eagle — планувався як авіаносець типу «Одейшес», але будівництво було скасоване у 1946 році
 HMS Eagle (R05) — важкий ударний авіаносець типу «Одейшес». На службі з 1951 по 1978 роки.

Кораблі ВМС Великої Британії